Le qualificazioni del singolare femminile del Mutua Madrid Open 2021 sono un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Anastasija Sevastova (qualificata)
  Kristina Mladenovic (qualificata)
  Laura Siegemund (qualificata)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Danka Kovinić (ultimo turno)
  Hsieh Su-wei (ultimo turno)
  Kaia Kanepi (primo turno)
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Heather Watson (primo turno)
  Bernarda Pera (qualificata)
  Leylah Annie Fernandez (primo turno)

  Polona Hercog (ultimo turno) 
  Irina-Camelia Begu (qualificata) 
  Anastasija Potapova (ultimo turno) 
  Marta Kostjuk (ultimo turno) 
  Ajla Tomljanović (qualificata) 
  Misaki Doi (qualificata) 
  Tamara Zidanšek (qualificata) 
  Nao Hibino (ultimo turno) 
  Arantxa Rus (primo turno) 
  Nina Stojanović (qualificata) 
  Zarina Dijas (ultimo turno) 
  Aljaksandra Sasnovič (ultimo turno)

Qualificate 

  Anastasija Sevastova
  Kristina Mladenovic
  Laura Siegemund
  Ajla Tomljanović
  Misaki Doi
  Tamara Zidanšek

  Kateryna Kozlova 
  Ana Bogdan 
  Vera Zvonarëva 
  Irina-Camelia Begu 
  Bernarda Pera 
  Nina Stojanović

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2021